Новак Ђоковић је одбранио титулу освојену прошле године и пети пут освојио турнир. У финалу је савладао Томаша Бердиха са 6:0, 6:2.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (четвртфинале) 
  Томаш Бердих (финале) 
  Марин Чилић ''(четвртфинале) 

<li>  Григор Димитров (четвртфинале) 
<li>  Енди Мари (полуфинале) 
<li>  Ернестс Гулбис (друго коло)
<li>  Џон Изнер (четвртфинале)

Жреб

Финала 
{{Тенис-4 играча и 3 сета
|RD1=Полуфинале
|RD2=Финале

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Н. Ђоковић
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3= 
|RD1-seed2=6/WC
|RD1-team2= Е. Мари
|RD1-score2-1=3
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3= 

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Т. Бердих
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=Q
|RD1-team4= М. Клижан
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=1
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Н. Ђоковић
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3= 
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Т. Бердих
|RD2-score2-1=0
|RD2-score2-2=2
|RD2-score2-3= 
}}

 Горња половина 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Четвртфинале
|RD4=Полуфинале

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Н. Ђоковић
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Г. Гарсија-Лопез
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Л. Росол
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04=

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Кине у тенису 2014.
Отворено првенство Кине у тенису — мушкарци појединачно